Неа Перамос може да се отнася за:
 Кале чифлик, на гръцки Неа Перамос, село в Кавалско, Гърция
 Неа Перамос, град в Атика, Гърция